Hartmannsdorf (bij Chemnitz), een gemeente in het Duitse district Mittweida, Saksen
Hartmannsdorf (bij Eisenberg), een gemeente in het Duitse district Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
Hartmannsdorf (bij Gera), een gemeente in het Duitse district Greiz, Thüringen
Hartmannsdorf bei Kirchberg, een gemeente in het Duitse district Zwickauer Land, Saksen
Hartmannsdorf-Reichenau, een gemeente in het Duitse district Weißeritzkreis, Saksen